Primera División 1911 (Argentinië), seizoen in de Argentijnse voetbalcompetitie
 Primera División 1911 (Uruguay), seizoen in de Uruguayaanse voetbalcompetitie